

Palazzi a Venezia 
Palazzo Moro a San Barnaba o Moro Barbini – palazzo nel sestiere di Dorsoduro
Palazzo Moro Lin – palazzo affacciato sul Canal Grande, nel sestiere di San Marco
Palazzo Moro Marcello – palazzo nel sestiere di San Marco
Palazzo Moro a San Salvador – palazzo in Campo San Bartolomeo nel sestiere di San Marco
Palazzo Moro Lin – palazzo nel sestiere di San Polo

Altro 
Palazzo Moro – dipinto di Eduard Gerhardt del 1863

Pagine correlate 
Villa Moro